Globimetula är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Globimetula ingår i familjen Loranthaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sandelträdsordningen
Globimetula